Во́лковское кла́дбище — название кладбищ в разных городах России.
 Волковское кладбище — кладбище в городе Каменске-Уральском Свердловской области.
 Волковское кладбище — кладбище в городе Мытищи Московской области.
 Волковское кладбище — кладбище в Санкт-Петербурге, где захоронены многие видные деятели культуры, науки и общественные деятели XIX и XX веков.
 Ново-Волковское кладбище — кладбище, расположенное в южной части Санкт-Петербурга.